De 8e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Hainan (Hainanhua:环海南岛国际公路自行车赛 2013) werd gehouden van 20 oktober tot en met 28 oktober 2013 in Hainan en China. De meerdaagse wielerkoers maakte deel uit van de UCI Asia Tour 2014. De Kazach Dmitri Groezdev was de titelverdediger. 

Belkin Pro Cycling was als enige Worldtourploeg naar Hainan afgereisd en domineerde de ronde. De Nederlander Moreno Hofland won drie etappes en veroverde al op de eerste dag de leiderstrui die hij acht dagen lang succesvol verdedigde met de eindzege als resultaat. Sprinter Theo Bos won de overige zes etappes. Bovendien werd in vijf van negen etappes ook een Belkinrenner tweede.

Deelnemende Ploegen 
UCI World Tour-ploegen
  Belkin Pro Cycling

Professionele continentale ploegen
  Novo Nordisk
  CCC Polsat Polkowice
  Champion System Pro Cycling Team
  Crelan-Euphony

Continentale ploegen
  Quantec-Indeland 
  Vélo-Club La Pomme Marseille 
  Burgos BH-Castilla y León 
  Drapac Cycling 
  Arbö Gebrüder Weiss-Oberndorfer 
  RTS Racing Team 
  Oekraïne
  Synergy Baku Cycling Project 
  Atlas Personal-Jakroo 
  Rietumu Bank 
  Hongkong 
  Hengxiang Cycling Team 
  MAX Success Sports 
  China
  China Hainan Yindongli Cycling Team

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2013
UCI Asia Tour 2014
2013